Kabel (von französisch cable „Fangseil“) steht für:

 Kabel, elektrische oder optische Leitung
 Kabel (Schriftart), Typografie
 Kabel (Einheit), altes sächsisches Flächenmaß für Heu
 nautische Einheit, siehe Kabellänge
 alte Bezeichnung für Telegramm
 in der Seemannssprache eine Trosse, siehe Seil #Stahlseile
 umgangssprachlich kurz für Kabelfernsehen
 historisches Maß für einen Deichabschnitt, siehe Deichkabel

Unternehmen:
 kabel eins, Fernsehsender
 Kabel BW, Kabelfernsehnetzbetreiber
 Papierfabrik Kabel in Hagen
 Vodafone Kabel Deutschland, Kabelfernsehnetzbetreiber

Kabel ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Kabel (1879–1955), deutscher Druckereibesitzer und Verleger
 Heidi Kabel (1914–2010), deutsche Schauspielerin
 Rainer Kabel (* 1936), deutscher Medienwissenschaftler und Journalist
 Rudolf Kabel (1934–2019), deutscher Verwaltungsjurist, Direktor beim Deutschen Bundestag
 Walter Kabel  (1927–1997), deutscher Pianist und Komponist
 Walther Kabel (1878–1935), deutscher Unterhaltungsschriftsteller

Siehe auch:

 Qabel (Software-Plattform)
 Cabel (Begriffsklärung)